Чемпионат мира по снукеру 1972 (, также известен как 1972 Park Drive World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший в Бирмингеме, Англия с марта 1971 по февраль 1972 года. Чемпионом мира стал Алекс Хиггинс, выигравший в финале у Джона Спенсера со счётом 37:32. Хиггинс стал самым молодым чемпионом (ему было 22 года и 345 дней) и получил за победу 480 фунтов стерлингов. Кроме того, североирландский игрок стал первым чемпионом, который пробился через квалификацию.

Результаты 
Первый раунд 

Матчи из 37 фреймов

 Джон Палмен 19:7   
Джон Даннинг 

 Алекс Хиггинс   19:11   Джейки Ри

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1972 год в снукере